Gilbertøerne er en kæde bestående af 16 atoller og koraløer i Stillehavet. Øgruppen udgør hoveddelen af øriget Kiribati. 

Gilbertøerne var beboede af mikronesiske folkeslag i flere århundrer før de blev opdaget af europæere. En af de først registrerede opdagelser af øerne er fra 1765 da John Byron på skibet Dolphin opdagede øen Nikunau.

I 1788 krydsede kaptajn Thomas Gilbert gennem Abemama, Kuria, Aranuka, Tarawa, Abaiang, Butaritari og Makin uden at stoppe. I årene som fulgte opdagede mange skibe de små øer og atoller på rejser i Stillehavet. 
    
Der blev oprettet et britisk protektorat over Gilbertøerne i 1892. I 1915 blev Gilbert- og Elliceøerne udråbt til en koloni i Det britiske imperium.

Kolonien blev autonom i 1971. Fra 1976 til 1978 blev Elliceøerne (nu Tuvalu) udskilt, og Gilbertøerne blev til kolonien Gilbert Islands som udstedte frimærker under dette navn. I 1979 stemte Gilbertøerne for uafhængighed, og blev til den uafhængige stat Kiribati.

Gilbertøerne består af følgende øer:

Kiribati
Øgrupper i Stillehavet